Эш-Шарки́я (Шарки́я,  — «восточный») — названия нескольких административных единиц и других объектов в арабских странах. Может означать:
 Эш-Шаркия (Оман) — регион в Омане существовал до 2011 года.
 Северная Эш-Шаркия — мухафаза Омана. Образована в 2011 году из части региона Эш-Шаркия.
 Южная Эш-Шаркия — мухафаза Омана. Образована в 2011 году из части региона Эш-Шаркия.
 Эш-Шаркия (Сирия) — местность в Сирии.
 Шаркия (Египет) — губернаторство в Египте.
 Эш-Шаркия (Саудовская Аравия) — административный округ (ранее провинция) в Саудовской Аравии.
 Эш-Шаркия (Палестина) — город в Палестине возле Иерусалима.
 Эш-Шаркия — название провинции Кассала в Судане в 1991–1994 годах.